Flecha ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Flecha, peruanischer Basketballspieler
 Juan Antonio Flecha (* 1977), spanischer Radrennfahrer
 Mateo Flecha el Viejo, spanischer Name von Mateu Fletxa el Vell (der Ältere; 1481–1553), katalanischer Komponist 
 Mateo Flecha el Joven, spanischer Name von Mateu Fletxa el Jove (der Jüngere; 1530–1604), katalanischer Komponist